Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 48-as, továbbá 48A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 48-as busz (Baja)

 48-as busz (Budapest)→148-as busz (Budapest)
 48A busz (Budapest)megszűnt

 48-as busz (Debrecen)

 48-as busz (Pécs)→38A busz (Pécs)→28-as busz (Pécs)

48-as busz (Zalaegerszeg)